A Beautiful Lie:

 A Beautiful Lie — второй альбом альтернативной группы 30 Seconds to Mars, записанный 16 августа 2005 года на лейбле Virgin Records.
 A Beautiful Lie (мини-альбом) — первый мини-альбом группы 30 Seconds to Mars.
 A Beautiful Lie (сингл) — четвёртый сингл группы 30 Seconds to Mars с альбома A Beautiful Lie. Композиция стала темой для промо к сериалу «Обмани меня».